Coppa Svizzera di pallacanestro 2009-2010.

Partecipanti

Qualifiche

Primo turno

Secondo turno
Dudes Basketball Basel	-	BC Olten-Zofingen	54-47 (22-21)
Versoix Basket	-	Etoile Sportive Vernier Meyrin	82-85 (39-35)
Red Devils BC Oberwynental	-	Swiss Central Basket	47-87 (31-50)
Echallens BBC	-	Vevey Riviera Basket	47-101 (29-53)
KTV Schaffhausen Basket	-	Phoenix Basket Regensdorf	67-61 (35-30)
BBC Leytron	-	Blonay Basket	32-89 (25-39)
RE/MAX Morges Basket	-	Fiat Chêne BC	49-75 (27-45)
BC Arlesheim	-	Bluebacks TV Grenchen	93-25 (46-5)
La Chaux-de-Fonds Basket	-	Union Neuchâtel Basket	97-89 (42-51)
BBC Gland	-	Colas Bernex Basket	42-134 (21-74)
BC Epalinges	-	BBC Cossonay	61-44 (31-26)
SP Star Gordola	-	DDV-Lugano	48-93 (28-44)
Brunnen Basket	-	BC Küsnacht-Erlenbach	69-56 (38-27)
Renens Basket	-	Pully Basket	75-73 (33-34)
CVJM Basketball Frauenfeld	-	BC Alte Kanti Aarau	57-65 (34-30)
BBC Collombey-Muraz	-	Martigny-Rhône Basket	62-77 (31-38)
Courtepin-Courtaman BBC	-	Bulle Basket	79-84 (42-40)
BC Alstom Baden	-	BC Infina Korac Zürich	69-101 (36-50)
Isotop BBC	-	Villars Basket	65-105 (27-54)
BC Solothurn	-	STB-Giants	65-89 (31-41)
BC KS Mutschellen	-	Poly-Rapid Zürich Wildcats	59-78 (29-39)

Sedicesimi di finale
BC Epalinges	BBC Monthey	32-112 (23-57)
Dudes Basketball Basel	BC Boncourt Red Team	39-127 (18-68)
Lausanne Basket	Vevey Riviera Basket	81-67 (44-31)
Bulle Basket	Villars Basket	70-105 (40-49)
STB-Giants	La Chaux-de-Fonds Basket	86-69 (48-30)
Colas Bernex Basket	MGS Grand-Saconnex Basket	69-86 (37-39)
Swiss Central Basket	SAM Basket Massagno	69-108 (36-44)
Etoile Sportive Vernier Meyrin	Geneva Devils	54-121 (26-56)
Blonay Basket	Benetton Fribourg Olympic	59-78 (31-34)
Fiat Chêne BC	BBC Nyon	46-106 (25-61)
BC Arlesheim	Starwings Basket Regio Basel	47-101 (25-59)
BC Infina Korac Zürich	Poly-Rapid Zürich Wildcats	61-65 (24-36)
DDV-Lugano	Lugano Tigers	43-103 (21-47)
KTV Schaffhausen Basket	BC Alte Kanti Aarau	BBZ-Halle
Renens Basket	Martigny-Rhône Basket	60-76 (17-45)
Brunnen Basket	SAV Vacallo Basket	28-100 (17-55)

Ottavi di finale
Lausanne Basket	MGS Grand-Saconnex Basket	65-72 (39-34)
STB-Giants	BBC Monthey	42-108 (21-53)
SAV Vacallo Basket	Geneva Devils	82-56 (44-34)
Villars Basket	BBC Nyon	59-100 (31-57)
Poly-Rapid Zürich Wildcats	Starwings Basket Regio Basel	49-85 (19-49)
Benetton Fribourg Olympic	SAM Basket Massagno	76-73 (42-27)
BC Boncourt Red Team	Lugano Tigers	80-85 (35-54)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Campionato di pallacanestro svizzero 2009-2010
 Coppa di Lega svizzera 2009-2010 (pallacanestro)
 Campionato di pallacanestro svizzero femminile 2009-2010
 Coppa Svizzera 2009-2010 (pallacanestro femminile)
 Coppa di Lega svizzera 2009-2010 (pallacanestro femminile)

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
Campionato svizzero di pallacanestro